Кубок маршала Тито 1953 () — седьмой розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com 

1953/1954
Спорт в Югославии в 1953 году
Югославия
Футбол в Европе в 1953 году